Лейдис-Майл (, в переводе: «Дамская миля») — исторический торговый квартал в составе района Флэтайрон в Мидтауне Манхэттена, Нью-Йорк. Лейдис-Майл ограничен 14-й и 23-й улицами, Бродвеем и Шестой авеню.

Подъём района пришёлся на начало второй половины XIX века, когда в 1858 году на углу Шестой авеню и 14-й улицы открылся магазин Macy’s, а спустя два года в престижном  на пересечении с 23-й улицей остановился принц Уэльский Эдуард VII.

На протяжении последующих 20 лет в районе открылось множество престижных магазинов, среди которых были , , , , Tiffany & Co.,  и Brooks Brothers. Помимо торговой направленности в районе процветали рестораны, музыкальные и книжные магазины, издательские дома. Возводимые на Лейдис-Майл дома зачастую имитировали европейский стиль.

В магазинах Лейдис-Майл закупались многие первые леди США, а также именитые актрисы: Этель Берримор, Лилиан Рассел и Лилли Лэнгтри, а также видная коллекционер и меценат Изабелла Стюарт Гарднер. В районе проживали писательницы  и Эдит Уортон, а также журналист и политик Хорас Грили.

Прокладка в 1878 году эстакадной железной дороги вдоль Шестой авеню способствовала ещё большему притоку покупателей. Однако золотой век Лейдис-Майл продлился недолго. К концу Первой мировой войны многие магазины переехали к северу от района. Освободившиеся здания были заняты мануфактурами, а позже стали использоваться в качестве жилых домов.

В 1989 году  присвоила Лейдис-Майл статус исторической городской достопримечательности. Начиная с 1990-х годов и начала XXI века наблюдается возрождение интереса к коммерческой привлекательности района.

Примечания

Литература